Talembote är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Talembote ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Talembote är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Talembote ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Talembote. Runt Talembote är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chefchaouen,  km sydväst om Talembote. I omgivningarna runt Talembote 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan